Indonesië
 Warungpring (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Warungpring (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java